Надежда Петровна Доце́нко (; ) — советская и украинская актриса. Народная артистка СССР (1972).

Биография 
Родилась  года (по другим источникам —  года) в местечке Широкое (ныне в Криворожском районе Днепропетровской области Украины).

В 1936 году окончила актёрский факультет Киевского театрального института (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого).

С 1936 года — актриса Украинского драматического театра имени М. Заньковецкой в Запорожье (с 1944 года — во Львове).

В 1941—1944 годах, во время Великой Отечественной войны, вместе с театром была в эвакуации в Тобольске, затем в Новокузнецке.

Член ВКП(б) с 1952 года. Снималась в кино с 1957 года.

Умерла 10 марта (по другим данным — 11 марта) 1994 года во Львове. Похоронена на Лычаковском кладбище.

Семья 
 Муж — Борис Васильевич Романицкий (1891—1988), актёр театра и кино. Народный артист СССР (1944).

Творчество

Роли в театре 

 «Три сестры» А. П. Чехова — Ирина
 «Бесталанна» И. К. Карпенко-Карого — Софья
 «Суета» И. К. Карпенко-Карого — Татьяна
 «Лесная песня» Леси Украинки — Мавка
 «Вей, ветерок!» Райниса — Байба
 «Назар Стодоля» Т. Г. Шевченко — Галя
 «Гайдамаки» по Т. Г. Шевченко — Оксана
 «Пока солнце взойдёт — роса очи выест» М. Л. Кропивницкого — Оксана
 «Лимеривна» П. Мирного — Наталья
 «Русские люди» К. М. Симонова — Валя
 «Сказка о правде» М. И. Алигер — Зоя
 «Васса Железнова» М. Горького — Анна
 «Трехминутный разговор» В. И. Левидовой — Дуня
 «Украденное счастье» И. Я. Франко — Анна
 «Мещане» М. Горького — Татьяна
 «Уступи место завтрашнему дню» В. Дельмар — Люси Купер
 «За двумя зайцами» М. П. Старицкого — Проня
 «Тыл» Н. Я. Зарудного — Мария
 «В степях Украины» А. Е. Корнейчука — Катерина
 «Моя семья» Э. де Филиппо — Елена Стильяно

Фильмография 
  — Конец Чирвы-Козыря — Настя Бондаренко, председатель комнезама
1957 — Партизанская искра — мать Парфёна
  — Солдатка — эпизод
  — Дума о Британке — эпизод
  — Хозяин (фильм-спектакль) — Мария Ивановна
  — Такая поздняя, такая тёплая осень — Соломия Руснак

Награды 
 Народная артистка Украинской ССР (1956);
 Народная артистка СССР (1972);
 Государственная премия Украинской ССР им. Т. Шевченко (1978) — за исполнение главной роли в спектакле «Тыл» Н. Я. Зарудногом;
 Орден Трудового Красного Знамени (1951) — в связи с декадой украинского искусства в Москве;
 Орден Дружбы народов (1981);
 Орден «Знак Почёта» (1960);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медали.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Заньковецькі миті заньківчан — «Поступ», 4 серпня.

Члены КПСС
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Львовский театр им. М. Заньковецкой
Похороненные на Лычаковском кладбище